Реформация в Венгрии — религиозное и общественно-политическое течение, зародившееся в Венгрии в двадцатых годах XVI века. Причинами, спровоцировавшими реформацию, стали раздробленность государства, огромное влияние католической церкви на государственный аппарат, тесные связи высших католических священников с Габсбургами, возможность освобождения от церковных податей и налогов.

Предпосылки 
Церковь в Венгерском королевстве всегда занимала привилегированное положение. Высшие церковные чины входили в состав государственного совета и даже возглавляли придворную канцелярию, а также имели значительное представительство в верхней палате государственного собрания. Помимо этого в распоряжении церкви были большие земельные наделы, население облагалось многочисленными налогами и повинностями. Именно поэтому распространение учения Лютера нашло многочисленные отклики среди крестьянства, горожан и мелких дворян.

Лютеранские идеи проникли в Венгрию вскоре после того, как Мартин Лютер прибил свои «95 тезисов» к воротам Дворцовой церкви Виттенберга в 1517 г. Его привезли с собой германские торговцы, поэтому сначала она распространялось именно среди немецкого населения Венгрии. Следующими «вестниками Реформации» стали студенты, обучавшиеся в Виттенберге и других городах Германии.

Поначалу венгерское дворянство видело в лютеранском течении только опасность. И без того раздробленная завоевателями страна могла быть окончательна развалена внутренними религиозными войнами. В 1521 году даже был издан Вормсский эдикт, объявивший Мартина Лютера преступником. Издание и распространение его трудов было под запретом.

Начало 

Раздробленностью государства и воспользовались первые протестантские проповедники. Они ездили по оккупированным турками территориям и распространяли реформатские идеи среди обычного городского населения. Населённые пункты, которые присоединялись к течению, сразу же перестраивали свои церкви: из них выносились статуи и картины, а священникам было предложено либо присоединиться к Реформации, либо покидать приходы, а их места занимали лютеранские пасторы.

В городах Реформация получила особую поддержку у мелких дворян и торговцев. Реформационные течения не ограничивали их права и предоставляли больше свободы для неклерикальных сословий. Феодалы использовали Реформацию для захвата церковных земель. Новое учение в обязательном порядке навязывалось крепостным, что искусственно создавало большее количество перешедших на другую сторону.

В 1526 году Венгрия терпит поражение от Османской империи в Битве при Мохаче. В 1541 году турки завоевывают Буду и страну делят на три части: северо-запад отошёл Габсбургам, центральная часть — Османской империи, Трансильвания осталась более или менее независимой, но и она попала в вассальную зависимость от османов. Это и стало основой для укрепления протестантских идей. На оккупированных турками территориях протестантство получает наибольшее распространение, потому что это выгодно Османской империи: раздробленная религиозными противоречиями Венгрия не сможет сопротивляться.

Течения 
Самым первым в Венгрию попало лютеранство. Однако большого распространения оно не получило — его считали «немецкой религией», поэтому относились к нему с подозрением. В 1545 году в г. Ардуде был проведен Синод, на котором венгерские лютеране приняли основные постулаты своей церкви.

Среди низших слоев населения распространился анабаптизм. В нём господствовали идеи социального равенства, братства и вечного мира, которое бог должен принести на землю (то есть отрицалась идея народной революции). Одной из ветвей стал унитаризм. Его последователи отрицали многие догматы, например Божественную троицу, и утверждали единого бога.

Самое большое распространение получило швейцарское направление кальвинизма. И хотя он не до конца отражал интересы всех слоев населения, желавших падения католической церкви, в 1567 году в Ченгере состоялся Синод, на котором утвердили основные догматы течения. Основателем кальвинистского движения в Венгрии можно считать Матьяша Биро. Но основополагающим для кальвинистского течения в Венгрии стал Дебреценский синод, который принял Второе Гельветское исповедание как основное вероисповедание церкви.

Итог Реформации в Венгрии 
Беспрепятственное распространение реформатских учений на оккупированных Османской империей территориях привело к тому, что к концу XVI в. 95 % венгров были протестантами, в основном кальвинистами. Только на территориях, подконтрольных Габсбургам, процесс был остановлен жесткими контрреформационными мерами. Однако в 1568 году в Трансильвании (эпицентру протестантства, кальвинизма в частности, в Венгрии) был принят Закон о веротерпимости, который признавал за каждым право на выбор вероисповедания, которых признавалось четыре: Римская католическая церковь, Лютеранство, Кальвинизм, Унитаризм. После восстания Иштвана Бочкаи в 1604—1606 гг. австрийские власти вынуждены были дать на своей части Венгрии послабления для протестантов. Стали организовываться первые кальвинистские церкви. После 1606 г. протестантам стало дозволяться назначать собственных епископов и суперинтендентов.

Протестантские движения подхлестнули развитие культуры в стране. Стали открываться школы и университеты, в частности в 1538 году был основан Дебреценский университет, на сегодняшний день один из старейших и лучших университетов Европы. В 1590 г. Кароли Гаспар впервые перевел на венгерский язык Библию, а в 1606 г. Албертом Сенси Молнаром на венгерский были переведены Псалтырь и Катехизис. Три эти книги до сих пор используют в современном богослужении.

Контрреформация и возвращение к католицизму 
Борьба с реформатскими течениями на территориях, контролируемых Австрией, не прекращалась с самого начала их появления. Во время правления императора Рудольфа II стали применять репрессии и другие жесткие методы борьбы с «ересью». Реставрация католической веры в австрийских владениях велась при поддержке иезуитского ордена. Начались массовые судебные преследования протестантов.

В тридцатых годах XVII в. борьбу с реформатами возглавил архиепископ эстергомский Петер Пазмань (1616—1637). Под его влиянием многие крупные землевладельцы снова стали католиками. Вместе с собой они были обязаны вернуть к «истинной вере» всех своих дворовых и крестьян. Стали открываться многочисленные иезуитские школы, в которых прививали исключительно католические догматы с нетерпимостью ко всем протестантским течениям.

Одной из основных вех контрреформации в Венгрии стал «Кровавый суд в Пожони» в 1673 году. Перед имперским судом предстали более 400 протестантских священников. Их обвинили в государственной измене и предложили либо стать католиками, либо покинуть страну навсегда. Некоторые из них согласились на один из этих вариантов, но особо верная группа отказалась отрекаться от своих убеждений и от своей страны. Они были осуждены, лишены санов и отправлены на галеры.

Конец XVII — начало XVIII вв. прошли под жестким контролем протестантизма со стороны Габсбургов, особенно после того, как турок вытеснили с территории Венгрии. Имперские указы ограничивали права венгерских протестантов практически во всех областях жизни. В 1731 году «Resolutio Carolina» — антипротестантский акт, изданный Карлом VI, установил следующие правила для протестантов:
 публичные протестантские службы могли проводиться только в западных регионах страны, на остальных территориях — только закрытые частные службы.
 протестантам запрещались публичные собрания.
 протестантские священники должны были проживать только на специально оговоренных территориях.
 браки между протестантами подлежали контролю со стороны местного католического епископа.
 смешанные браки между протестантами католиками проводились только по католическому обряду и дети воспитывались в католической вере.

В 1781 году Эдикт толерантности сделал значительные послабления для протестантов. Отправление протестантской службы публично разрешалось в местностях, где жило не менее 100 протестантских семей. Протестантов освободили от обязанности отмечать католические праздники. Также были внесены изменения в брачные отношения. Протестантские браки теперь контролировали местные суды, а дети, рождённые в смешанном браке должны были быть католиками только если это была вера их отца.

В результате такой политики во время правлений Карла VI и его дочери Марии Терезии протестанты подвергались гонениям. Приток католических эмигрантов из Германии и жесткие государственные и административные меры привели к тому, что к началу XIX в. число католиков в Венгрии в два с половиной раза превышало число протестантов.

См. также 
 Венгерская реформатская церковь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Венгерской реформатской церкви (венг.)

Реформация
История кальвинизма
Протестантизм в Венгрии